Daser ist

der Familienname folgender Personen:
 Christoph Riedl-Daser (* 1978), österreichischer Journalist und Fernsehmoderator, siehe Christoph Riedl
 Franz Daser (1805–1892), württembergischer Oberamtmann
 Josef Daser (* 1965), deutscher Schauspieler
 Ludwig Daser (* um 1526; † 1589), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Ludwig Hercules Daser (1705–1784), deutscher lutherischer Theologe
 Mario Daser (* 1988), deutscher Boxer
 Peter Daser (* 1971), österreichischer Hörfunkjournalist
 Wilhelm Daser (1884–1968), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg

ein Ortsname:
 Daser (Penzberg), Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern